Vagyim Szemjonovics Zsuk (1947)  orosz színháztörténész, színész, író, költő
Vadzim Dzmitrijevics Zsuk (1952) fehérorosz nemzetközi labdarúgó-játékvezető